Dit is een lijst van planetoïden 107801-107900 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 107801 - || 2001 FF58 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107802 - || 2001 FT58 || 24 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107803 - || 2001 FU58 || 26 maart 2001 || Cordell-Lorenz || D. T. Durig
|-
| 107804 - || 2001 FV58 || 26 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (107805) Saibi || 2001 FY58 || 21 maart 2001 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 107806 - || 2001 FZ58 || 26 maart 2001 || Kanab || E. E. Sheridan
|-
| 107807 - || 2001 FG59 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107808 - || 2001 FH59 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107809 - || 2001 FL59 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107810 - || 2001 FN59 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107811 - || 2001 FO59 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107812 - || 2001 FR59 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107813 - || 2001 FS59 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107814 - || 2001 FQ60 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107815 - || 2001 FR60 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107816 - || 2001 FW60 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107817 - || 2001 FO61 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107818 - || 2001 FX61 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107819 - || 2001 FM62 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107820 - || 2001 FX62 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107821 - || 2001 FK63 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107822 - || 2001 FS63 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107823 - || 2001 FA64 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107824 - || 2001 FB64 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107825 - || 2001 FN64 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107826 - || 2001 FM65 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107827 - || 2001 FS65 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107828 - || 2001 FS67 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107829 - || 2001 FZ67 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107830 - || 2001 FY69 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107831 - || 2001 FB70 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107832 - || 2001 FE70 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107833 - || 2001 FN70 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107834 - || 2001 FT70 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107835 - || 2001 FQ71 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107836 - || 2001 FC72 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107837 - || 2001 FD72 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107838 - || 2001 FJ72 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107839 - || 2001 FL72 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107840 - || 2001 FA73 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107841 - || 2001 FF73 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107842 - || 2001 FQ73 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107843 - || 2001 FA74 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107844 - || 2001 FE74 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107845 - || 2001 FL75 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107846 - || 2001 FR75 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107847 - || 2001 FU75 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107848 - || 2001 FE76 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107849 - || 2001 FV76 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107850 - || 2001 FA77 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107851 - || 2001 FF77 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107852 - || 2001 FP77 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107853 - || 2001 FT77 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107854 - || 2001 FV77 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107855 - || 2001 FU78 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107856 - || 2001 FW78 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107857 - || 2001 FY78 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107858 - || 2001 FB79 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107859 - || 2001 FC79 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107860 - || 2001 FH80 || 21 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107861 - || 2001 FN80 || 21 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107862 - || 2001 FP80 || 21 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107863 - || 2001 FQ80 || 21 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107864 - || 2001 FT80 || 21 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107865 - || 2001 FO82 || 23 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107866 - || 2001 FE84 || 26 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107867 - || 2001 FH85 || 26 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107868 - || 2001 FT85 || 26 maart 2001 || Cerro Tololo || Deep Lens Survey
|-
| 107869 - || 2001 FM86 || 27 maart 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 107870 - || 2001 FY86 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107871 - || 2001 FB87 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107872 - || 2001 FL87 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107873 - || 2001 FV87 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107874 - || 2001 FD88 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107875 - || 2001 FF88 || 27 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107876 - || 2001 FV88 || 26 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107877 - || 2001 FZ88 || 27 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107878 - || 2001 FG89 || 27 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107879 - || 2001 FP89 || 27 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107880 - || 2001 FT89 || 27 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107881 - || 2001 FS90 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107882 - || 2001 FA91 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107883 - || 2001 FJ91 || 27 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107884 - || 2001 FK91 || 27 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107885 - || 2001 FY91 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107886 - || 2001 FC92 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107887 - || 2001 FL92 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107888 - || 2001 FY92 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107889 - || 2001 FA93 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107890 - || 2001 FC93 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107891 - || 2001 FO93 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107892 - || 2001 FS93 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107893 - || 2001 FU93 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107894 - || 2001 FG94 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107895 - || 2001 FR94 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107896 - || 2001 FT94 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107897 - || 2001 FC95 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107898 - || 2001 FL95 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107899 - || 2001 FR95 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107900 - || 2001 FT95 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten